Климитино — название населённых пунктов:

Россия 
 Климитино — деревня в Красносельском районе Костромской области.
 Климитино — деревня в Макарьевском районе Костромской области.
 Климитино — деревня в Нейском районе Костромской области.
 Климитино — деревня в Судиславском районе Костромской области.
 Климитино — деревня в Сусанинском районе Костромской области.